QCad — 2-мерная САПР с открытым исходным кодом, предназначенная для создания чертежей. Работает под Windows, macOS и на *nix системах. 

QCad предоставляет различные инструменты для черчения. Многие концепции интерфейса и приемы работы схожи с AutoCAD.

QCad использует формат DXF для сохранения и импорта чертежей по умолчанию, однако в профессиональной версии имеет также поддержку DWG.

История 
Выпуск свободной версии QCad Community Edition отстаёт от профессиональной версии
.
Свободная версия распространяется в виде исходных кодов по лицензии GPL v3. Доступна полнофункциональная демо-версия с ограничениями по времени функционирования.

По своей функциональности программа несколько уступает проприетарным аналогам типа AutoCAD, но является одной из немногих полноценных 2D САПР под Linux/Unix, имеющей бесплатную версию Работает с использованием библиотеки Qt.
Доступно 35 специализированных шрифтов, но поддерживаются и обычные шрифты TrueType.

См. также 
 LibreCAD

Примечания

Статьи

Ссылки 
 Домашняя страница
 Домашняя страница
 
 Руководство пользователя QCad
 Краткое описание дополнительных возможностей и настройка QCAD под ЕСКД
 

CAD
Приложения, использующие Qt